Grups humans:
 Gens Fàbia, família romana patrícia
 Fàbia (tribu), una de les 35 famílies amb dret a vot a Roma
 Biografies:
 Fàbia Major filla del patrici Marc Fabi Ambust
 Fàbia Menor filla del patrici Marc Fabi Ambust